Мироны — название населённых пунктов.

Россия  
 Мироны — деревня в Ильинском районе Пермском крае.

Украина 
 Мироны — село в Балтском районе Одесской области.
 Мироны — село в Семёновском районе Полтавской области.